Maaminga är ett släkte av steklar. Maaminga ingår i familjen Maamingidae. 

Maaminga är enda släktet i familjen Maamingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Maaminga